Guarania steht für: 

 Guarania (Musikstil), ein lateinamerikanischer Musikstil, begründet von José Asunción Flores

Guarania ist der Familienname folgender Personen:

 Félix de Guarania (1924–2011), paraguayischer Schriftsteller, Linguist und Sozialist